Det Nye Slot kan henvise til flere artikler:

 Det Nye Slot (Athen) () – et tidligere kongeslot i Athen i Grækenland
 Det Nye Slot (Beograd) () – et tidligere kongeslot i Beograd i Serbien
 Neues Palais – et tidligere kongeslot i Potsdam i Tyskland

 Tidligere navn for Topkapi-paladset () – et palads i Istanbul i Tyrkiet

Se også 
 Det Gamle Slot